La stazione di Caselle Aeroporto è una stazione ferroviaria situata sulla Ferrovia Torino-Ceres, a servizio del'adiacente centro abitato di San Maurizio Canavese e dell'Aeroporto di Torino-Caselle.

Storia
La stazione venne attivata nell'aprile 2001.

Strutture e impianti
È dotata di 2 binari di transito e di altri 2 binari tronchi, in vista di un futuro possibile utilizzo di treni diretti tra l'aeroporto e altre destinazioni.
La stazione è costituita di una struttura ad archi di cemento posizionati come una vela e poggianti su basamenti di acciaio ed è collegata all'aerostazione tramite un tunnel sotterraneo di 150 metri che permette ai passeggeri di seguire un percorso completamente coperto tra i treni e l'aeroporto.

Movimento

La stazione è servita dai convogli in servizio sulla  linea A del Servizio Ferroviario Metropolitano di Torino diretti a CERES, operati da GTT.

Servizi
La stazione dispone di:
 capolinea bus extrarubani
 Sottopassaggio
 Bar (presso l'aeroporto)
 Edicola (presso l'aeroporto)
 Biglietteria automatica
 Servizi igienici

Interscambi
In superficie ci sono le fermate di linee extraurbane di bus della provincia.

Note

Bibliografia 
 Marco Minari, Treni in aeroporto, in "I Treni" n. 280 (aprile 2006), pp. 28-32.

Voci correlate
stazione di Borgaro
stazione di San Maurizio

Caselle Aeroporto
Torino